Hamburgerstraat (Doetinchem), een straat in Doetinchem
 Hamburgerstraat (Utrecht), een straat in Utrecht